Az Edge lehetséges jelentései:
 Edge, videójáték-magazin
 Edge, videójáték
 Microsoft Edge, webböngésző